18-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 17 по 25 августа 2002 года в Загребе (Хорватия) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная Польши.

Команды-участницы 
 Хорватия — команда страны-организатора;
 Чехия, Италия, Польша — по итогам молодёжного чемпионата Европы 2000;
 Белоруссия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Россия, Турция, Украина, Франция — по результатам квалификации.

Квалификация 
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период с 12 апреля по 26 мая 2002 года с участием 25 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Хорватия (команда страны-организатора), Чехия, Италия, Польша (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Отборочный турнир включал два групповых этапа. Две команды первого из них вышли во 2-ю (основную) стадию. По две лучшие команды из групп 2-го этапа вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Первый этап 
12—14 апреля 2002

Второй этап 
22—26 мая 2002

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-еместа

Предварительный этап

Группа 1 

17 августа
 Украина — Россия 3:2 (25:18, 26:28, 21:25, 25:13, 15:11); Белоруссия — Италия 3:0 (25:22, 25:14, 25:19); Хорватия — Венгрия 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:19).

18 августа
 Украина — Италия 3:1 (25:9, 22:25, 25:18, 25:23); Россия — Венгрия 3:0 (25:23, 25:17, 25:10); Белоруссия — Хорватия 3:1 (25:20, 25:18, 25:27, 25:16).

19 августа
 Италия — Россия 3:0 (25:21, 25:19, 25:23); Белоруссия — Венгрия 3:1 (29:31, 25:11, 25:14, 25:14); Украина — Хорватия 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:19).

21 августа
 Белоруссия — Россия 3:0 (25:23, 25:20, 26:24); Украина — Венгрия 3:0 (25:16, 25:13, 25:15); Италия — Хорватия 3:0 (25:16, 25:13, 25:19).

22 августа
 Украина — Белоруссия 3:1 (23:25, 25:14, 25:16, 25:16); Италия — Венгрия 3:0 (25:16, 25:21, 25:11); Россия — Хорватия 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:15).

Группа 2 

17 августа
 Нидерланды — Германия 3:0 (27:25, 27:25, 25:20); Польша — Турция 3:0 (25:22, 25:20, 25:23); Чехия — Франция 3:2 (25:27, 25:15, 25:21, 21:25, 15:9).

18 августа
 Польша — Нидерланды 3:2 (25:23, 25:18, 21:25, 20:25, 15:8); Турция — Франция 3:0 (25:22, 25:18, 25:16); Чехия — Германия 3:2 (26:28, 16:25, 25:22, 25:18, 15:13).

19 августа
 Польша — Франция 3:0 (25:15, 25:15, 25:9); Германия — Турция 3:1 (25:18, 24:26, 25:18, 25:15); Нидерланды — Чехия 3:2 (20:25, 25:27, 25:21, 25:17, 15:10).

21 августа
 Польша — Германия 3:0 (25:20, 25:19, 25:19); Нидерланды — Франция 3:1 (26:24, 20:25, 26:24, 27:25); Турция — Чехия 3:0 (25:19, 25:17, 27:25).

22 августа
 Германия — Франция 3:0 (25:15, 25:9, 31:29); Польша — Чехия 3:2 (25:19, 23:25, 18:25, 25:17, 15:12); Нидерланды — Турция 3:0 (25:22, 25:21, 25:16).

Плей-офф

Полуфинал за 9—12-е места 
24 августа
 Франция — Хорватия 3:1 (25:21, 23:25, 25:13, 25:20).
 Чехия — Венгрия 3:1 (24:26, 25:19, 25:18, 25:14).

Полуфинал за 5—8-е места 
24 августа
 Турция — Италия 3:2 (11:25, 19:25, 25:18, 27:25, 22:20).
 Россия — Германия 3:1 (19:25, 25:22, 25:15, 25:21).

Полуфинал за 1—4-е места 
24 августа
 Украина — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:21, 25:16).
 Польша — Белоруссия 3:2 (19:25, 20:25, 25:19, 25:20, 15:11).

Матч за 11-е место 
25 августа
 Хорватия — Венгрия 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Матч за 9-е место 
25 августа
 Франция — Чехия 3:0 (25:21, 25:15, 25:17).

Матч за 7-е место 
25 августа
 Италия — Германия 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

Матч за 5-е место 
25 августа
 Турция — Россия 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:21).

Матч за 3-е место 
25 августа
 Белоруссия — Нидерланды 3:0 (25:16, 25:18, 25:20).

Финал 
25 августа
 Польша — Украина 3:0 (27:25, 25:16, 25:19).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Польша: Юстина Вильк, Милена Радецкая, Паулина Брыс, Анна Подолец, Изабеля Ковалиньска, Йоанна Качор, Александра Крук, Анна Верблинская, Габриэла Булавчик, Марта Семятковская, Сильвия Войцеская, Агата Савицкая.

  Украина: Александра Перетятько, Юлия Богмацер, Анна Цокур, Анна Довгополюк, Марина Марченко, Татьяна Козлова, Зоряна Пилипюк, Екатерина Кривец, Наталия Мисюна, Виктория Фаринюк, Кристина Дёжкина.

  Белоруссия: Виктория Гурова, Ольга Пальчевская, Марина Тумас, Юлия Андрушко, Елена Гуркова, Алина Сорока, Ольга Антоник, Елена Макарейчук, Елена Гендель, Анна Калиновская, Наталья Матейчик, Екатерина Скирмонт.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Анна Подолец
 Лучшая нападающая:  Ольга Фатеева
 Лучшая блокирующая:  Кристиане Фюрст
 Лучшая связующая:  Александра Перетятько
 Лучшая либеро:  Агата Савицкая
 Лучшая на подаче:  Манон Флир
 Лучшая на приёме:  Дебби Стам
 Самая результативная:  Наталья Сказка

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U20 2002. women.volleybox

2002
2002 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Хорватии